Мендель (Mendel), Мендл:

 Мендл (нем. Mendel), в русской транскрипции часто Мендель) — немецкая фамилия. Образована от немецкого прозвища, в основе которого лежит слово mandel – «миндаль», либо mundel – «подопечный». Источник: https://names.neolove.ru/last_names/12/me/mendel'.html © NeoLove.ru

Фамилия 
 Мендель — дворянский род.
 Мендель, Андрей Семёнович (род. 1995) — российский футболист.
 Мендель, Генриетта (1833—1891) — немецкая актриса, морганатическая супруга герцога Людвига Вильгельма Баварского.
 Мендель, Герман (1834—1876) — немецкий музыковед.
 Мендель, Грегор Иоганн (1822—1884) — австрийский учёный, один из основателей генетики.
 Мендель, Иоганн Якоб (1809—1881) — швейцарский композитор.
 Мендель, Феликс (1862—1925) — немецкий врач.
 Мендель, Юлия Владимировна (род. 1986) — украинская журналистка, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского.
 Менделе Мойхер-Сфорим (1836—1917) — еврейский писатель.

Другое 
 Мендель (Mendel, Mendelpass) — военная дорога, проведённая в 1880—1885 годах, в Тироле, между Боценом и Фондо в Нонсбергтале.
 Мендель — река в Красноярском крае России.
 Мендель — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также